Минулорічна чемпіонка Каролін Возняцкі програла в півфіналі  Наомі Осаці.

На початку турніру на звання першої ракетки світу претендували Ешлі Барті та Кароліна Плішкова. Барті збегегла за собою першу сходинку світового рейтингу після того, як Плішкова програла в першому колі.

Турнір виграла Наомі Осака, здолавши в фіналі Ешлі Барті, 3-6, 6-3, 6-2.

Сіяні тенісистки

Наступні чотири півфіналістки турніру в Ухані отримали право починати турнір з другого кола:
  Ешлі Барті
  Петра Квітова
  Алісон Ріск
  Орина Соболенко

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

China Open — Women's Singles
China Open (теніс)
2019 у китайському спорті